Rozna ist der Familienname von:

 Roman Rozna (* 1976), moldawischer Leichtathlet

siehe auch:
 Rožná, Gemeinde in Tschechien